Гавличкув-Брод:

 Гавличкув-Брод — город в Краю Высочина Чехии.
 Гавличкув-Брод — один из 5 районов края Высочина Чехии.